Casagliesi – abitanti di Casaglia (Montecatini Val di Cecina)
Casagliesi – abitanti di Torbole Casaglia